Gierig ist Romantitel von
Gierig (Martin Amis)
Filmtitel
Gierig (1999)
Kommissarin Lucas – Gierig, deutscher TV-Krimi 
Siehe auch:
Gier